Prairie Fever (br: Oeste Selvagem) é um filme de faroeste para televisão, lançado em 2008, estrelado por Kevin Sorbo, Dominique Swain e Lance Henriksen.

Sinopse
Quando o ex-xerife Preston Biggs (Kevin Sorbo) é contratado para escoltar de volta à civilização um grupo de mulheres sofrendo de uma estranha febre ele não esperava que a tarefa lhe daria tanto trabalho. A jornada, praticamente impossível, fica mais fácil quando uma misteriosa mulher se une ao grupo.

Filmes dos Estados Unidos  de 2008
Telefilmes dos Estados Unidos
Filmes de faroeste da década de 2000
Filmes em língua inglesa
Filmes de faroeste dos Estados Unidos